Група Ц квалификација за Европско првенство у фудбалу 2024. се састоји од 5 репрезентација: Италија, Енглеска, Украјина, Северна Македонија и Малта.

Табела

Резултати

Референце

Спољашње везе
UEFA Euro 2024, UEFA.com
European Qualifiers, UEFA.com

Група Ц